Alice Matějčková (* 4. listopadu 1997 Písek) je česká zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 7 letech v Písku pod vedením Miloslava Mikeše. V roce 2011 si jí trenér Jiří Dolejš stáhnul do vrcholového tréninkového centra mládeže při sportovním gymnáziu v Plzni. Jejím domovským klubem je Judoclubu Plzeň. Připravuje se v Praze ve sportovním tréninkovém centru ministerstva vnitra pod dohledem Jaromíra Ježka. V ženské judistické reprezentaci se pohybuje od roku 2018 v polotěžké váze do 78 kg.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Alice Matějčkové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Alice Matějčkové na judobase.org

České judistky
Narození v roce 1997
Narození 4. listopadu
Žijící lidé
Ženy